
Тира́н (от , ) — многозначное слово.

 Тиран — в Древней Греции лицо, насильственно захватившее власть.

География 
 Тиран — остров, расположенный в устье Акабского залива (Красное море), между Саудовской Аравией и Египтом, в непосредственной близости от города Шарм-эш-Шейх.
 Эт-Тиран, Тиран — пролив, соединяющий залив Акаба с Красным морем.
 Тиран — город в Иране.
 Тиран — посёлок в японской префектуре Кагосима. С 2007 года является частью города Минамикюсю.

Люди и персонажи 
 Тиран (ум. 350) — царь Великой Армении из рода Аршакидов.
 Тиран — персонаж серии игр Resident Evil.
 Тиран — персонаж комиксов Marvel, вестник Галактуса.

Другое 
 «Тиран» — американский телесериал 2014 года.
 «Тиран» — общее наименование для израильских модификаций танков Т-54, Т-55 и Т-62.

См. также 
  — подотряд птиц отряда воробьинообразных.
 
 Tyrant